Михаил (Мухадин) Абдурахманович Эскиндаров (род. 15 ноября, 1951, аул Бесленей, КЧР) — российский экономист, ректор (2006—2021), затем президент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук (2000), профессор (1998), академик РАО (2016; член-корреспондент с 2012). Независимый член Советов директоров ряда крупных промышленных объединений и банков. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2009).

Биография 
В 1976 году окончил кредитно-экономический факультет Московского финансового института (с 1992 года — Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, с 2010 года — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) и получил квалификацию «экономист». С 1976 по 1981 год обучался в аспирантуре этого же вуза.

Профессиональная деятельность 
 1981—1982 годы — ассистент кафедры политической экономии Московского финансового института; в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию «Актуальные политэкономические проблемы производительности труда в условиях развитого социализма».
 С 1981 года — заместитель декана Финансово-экономического факультета Московского финансового института, ассистент, старший преподаватель на кафедре политической экономии.
 1982—1984 годы — начальник отдела кадров.
 1984—1987 годы — декан факультета международных экономических отношений.
 1987—1991 годы — руководитель группы советских преподавателей Аденского университета (Йемен).
 1991—2002 годы — проректор по учебной работе, первый проректор по учебной работе и одновременно профессор кафедры мировой экономики и международных валютно-кредитных отношений; в 2000 году защитил докторскую диссертацию «Особенности развития корпоративных отношений в современной российской экономике».
 2002—2006 годы — первый проректор Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.
 С 2006 года — ректор Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, с 2010 по 15 ноября 2021 года — ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
 С 15 ноября 2021 года — президент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Достижения, научно-исследовательская работа 
Стал инициатором преобразования узкопрофильной академии в университет, открытия новых направлений подготовки и программ. Так, вуз начал подготовку кадров по прикладной математике, бизнес-информатике, социологии, политологии, управлению персонала, туризму. Значительно расширилось сотрудничество с бизнес-партнёрами и государственными учреждениями. В процессе этих преобразований были открыты и ныне активно участвуют в учебном процессе 11 базовых кафедр, в том числе кафедры PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, Газпромбанка и другие. Осуществлён переход на многоуровневую систему образования, значительно увеличено количество магистерских и аспирантских программ, в том числе реализуемых совместно с российскими и зарубежными партнёрами.

По инициативе Эскиндарова к Финансовому университету были присоединены Государственный университет Минфина РФ, Всероссийская государственная налоговая академия, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Институт повышения квалификации информационных работников. Были созданы новые факультеты:
 международный финансовый, где все занятия идут на английском языке;
 финансово-экономический;
 юридический;
 анализа рисков и экономической безопасности;
 социологии и политологии;
 международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса;
 государственного управления и финансового контроля;
 экономики и финансов топливо-энергетического комплекса;
 логистики;
 подготовительный факультет для иностранных учащихся.

Также по инициативе ректора было основано несколько научно-исследовательских институтов и центров, форум Финансового университета, где общаются российские и иностранные специалистов, значительно увеличилось количество институтов дополнительного профессионального образования. В результате этих изменений университет представляет собой научно-образовательный и консультационный комплекс с 27 филиалами по России. Подтверждением возросшего научного авторитета университета стало предоставление университету права присуждения ученых степеней.

Основные работы 
Автор около 500 научных трудов, монографий, учебников и статей в научных журналах.

Среди публикаций последних лет:
 Мировая экономика на пороге XXI века (1995);
 Экономические основы функционирования фирмы (1996);
 Концептуальные основы системы высшего образования в России. Анализ российского и иностранного опыта (1997);
 Финансово-промышленные группы (1998);
 Капитал финансово-корпоративных структур (1998);
 Развитие корпоративных отношений в современной России (1999);
 Экономическая система — основа рационального воспроизводства капитала (2003);
 Оценка бизнеса. Учебник (2006);
 Государственное регулирование сферы высшего профессионального образования в условиях изменения организационно-правовых форм образовательных учреждений (2006);
 Сборник статей, интервью и выступлений (2006—2007) (2007);
 Национальный доклад «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика противодействия» (2008);
 Теоретические и методические проблемы инновационной системы образования в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации (2008);
 Роль финансов в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (2010);
 Российская экономика в 2009—2011 годах: тенденции, анализ, прогноз: Аналитический доклад (2010);
 Современные корпоративные стратегии и технологии в России (2010—2011);
 Внешнеэкономическая деятельность (2011);
 Преподаватель — основная фигура в реализации инновационной системы образования (2011);
 Финансовый университет: прошлое, настоящее, будущее (2011);
 Точки сопряжения экономических стратегий развития государств-членов АТЭС и ШОС при переходе к многополярности (2013).

Награды и звания 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2019)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014)
 Орден Дружбы (1996)
 Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (1997)
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2009)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Лауреат Премии Президента Российской Федерации в области образования (2000)
 Лауреат премии «Лучший менеджер 2001 года» в области образования
 Лауреат программы «Финансист года» (2002)
 Заслуженный деятель науки Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Бурятии
 Почётный доктор Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова (2009)
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (2010)
 Медаль «Патриот России» (2010)
 Почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2011)
 Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2011)
 Доктор Honoris Causa (2011) Хозяйственной академии им. Д. А. Ценова, Свиштов, Республика Болгария
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики Адыгея» (2012)
 Избрание академиком и членом президиума Российской академии образования (2013)
 Памятный знак Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) «За заслуги»
 Золотая медаль имени Льва Николаева (2013) — за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры
 Медаль Столыпина П. А. II степени (2016)
 Медаль Столыпина П. А. I степени (2021)

Политическая позиция 
6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Примечания

Ссылки 
 Распоряжение от 25 октября 2010 г. № 1868-р О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2010 года в области образования

Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Ректоры Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Заслуженные деятели науки Республики Калмыкия
Заслуженные деятели науки Республики Бурятия